Charles Arthur Fries (1854–1940) – amerykański malarz
 Charles W. Fries (1854–1940) – amerykański producent filmowy i telewizyjny